Molekulska formula -{C18H22O4}- se može odnositi na:

 Masoprokol
 Enterodiol
 Nordihidrogvajaretinska kiselina